«Серхедчи» () — олимпийский спортивный центр Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, расположенный в Хатаинском районе столицы Азербайджана, города Баку. Строительство центра началось в 2007 году. Открытие состоялось 31 августа 2009 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Здесь проводились такие турниры как чемпионат мира по боксу среди юниоров 2010 года, мировой отборочный турнир 2011 года по тхэквондо к Олимпийским играм 2012 и чемпионат Европы по тхэквондо 2014 года.

Описание 
Спортивный центр построен на территории, занимающей 3 га. Вся же площадь строительства составляла 37,300 м². Общая вместимость спортивного комплекса — 3 250 зрителей. Центр состоит из трехэтажного универсального зала, двух открытых площадок для занятия различными видами спорта, плавательного бассейна, автостоянки, подсобных помещений и гостиницы. На территории установлено четыре экрана, которые демонстрируют одновременно проводимые в центре различные соревнования. Диаметр купола над универсальным залом составляет 53 метра. Также на куполе размещены окна, которые в любое время могут автоматически открываться, и в зал поступает свежий воздух. 

Помимо этого в спортивном центре имеются кафе, залы борьбы и восточных видов боевых единоборств, раздевалки, комнаты тренеров и врачебный кабинет, расположенные на втором этаже центра. На третьем этаже размещаются коммутатор, залы для шашек и шахмат, настольного тенниса и бильярда, конференц-зал, музей, ложа для почетных гостей.

Открытая площадка предназначена для проведения тренировок по баскетболу, волейболу, гандболу и теннису. Для зрителей здесь сооружено 1550 сидячих мест. Под трибунами же сооружены раздевалки и душевые. Также в центре имеется футбольная площадка, где для зрителей, сооружено 1850 сидячих мест.

В пятиэтажной гостинице комплекса имеются 32 номера, оснащенные мебелью и другим бытовым оборудованием.

Примечания 

Спортивные сооружения Баку